Polje kan syfta på följande:

 Polje, ett sänkningsfält i jordytan

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Polje-Bijela, ort, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Polje (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar